Lac Basile et lac à Basile peuvent se référer à:

Toponymes

Lac Basile, lac de Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 01' 56" Nord; 78° 54' 23" Ouest.
Lac Basile, lac de Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 02' 31" Nord; 72° 28' 14" Ouest.
Lac Basile, lac de La Tuque (Ville), Mauricie, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 09' 25" Nord; 74° 07' 23" Ouest.
Lac Basile, lac de Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 53' 58" Nord; 69° 33' 55" Ouest.
Lac Basile (rivière de la Perdrix Blanche), lac de Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 25' 00" Nord; 72° 21' 47" Ouest.
Lac Basile, lac de Chibougamau (ville), Nord-du-Québec, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 49' 09" Nord; 74° 06' 22" Ouest.
Lac Basile, lac de Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 30' 52" Nord; 70° 22' 20" Ouest.
Lac Basile, lac de Lac-Matawin (territoire non organisé), MRC Matawinie, Lanaudière, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 51' 23" Nord; 74° 15' 08" Ouest.
Lac à Basile, lac de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix (ville), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 18' 59" Nord; 71° 52' 34" Ouest.
Lac à Basile, lac de Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 14' 44" Nord; 72° 39' 30" Ouest.